Becherbach (Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Becherbach bei Kirn, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts